Загородню́к — южнорусская и украинская фамилия.

Известные носители:
 Загороднюк, Андрей Павлович (род. 1977) — министр обороны Украины.
 Загороднюк, Витольд Трофимович (1927—2001) — советский инженер, доктор технических наук.
 Загороднюк, Владимир Павлович (1889—1976) — российский скульптор.
 Загороднюк, Вячеслав Васильевич (род. 1972) — советский и украинский фигурист, чемпион Европы 1996 года.
 Загороднюк, Юрий Иванович (1950—2018) — советский и российский скрипач, заслуженный артист России.